Кубок Президента з футболу 2022 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 лютого 2022 року між чемпіоном Ірландії клубом «Шемрок Роверс» та володарем Кубка Ірландії клубом «Сент-Патрікс Атлетік».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt  

2022
Ірландія
2022 в ірландському спорті